Bridwell ist der Familienname folgender Personen:

 E. Nelson Bridwell (1931–1987), US-amerikanischer Comicautor
 Jim Bridwell (1944–2018), US-amerikanischer Kletterer
 Norman Bridwell († 2014), US-amerikanischer Comicautor

Sonstiges
 Bridwell Peak, ein Berg im ostantarktischen Viktorialand